Paul Dotzert (1922–2020), deutscher Politiker (SPD)
 Roland Dotzert (* um 1948), deutscher Verwaltungsbeamter und Sachbuchautor